Frigérido (general) - oficial romano do 
 Renato Profuturo Frigérido - historiador romano do